

Избранное кино

Мировое кино 
 «В час ночи» / One A.M., США (реж. Чарли Чаплин)
 «Гомункулус» / Homunculus, Германия (реж. Отто Рипперт)
 «Граф» / The Count, США (реж. Чарли Чаплин)
 «Двадцать тысяч лье под водой» / 20,000 Leagues Under the Sea, США (реж. Стюарт Патон)
 «Дочь богов» / A Daughter of the Gods, США (реж. Герберт Бренон). Первый американский фильм, преодолевший планку стоимости создания в один миллион долларов. Первый фильм в истории кинематографа, где главная героиня снялась полностью обнажённой.
 «За экраном» / Behind the Screen, США (реж. Чарли Чаплин)
 «Лавка ростовщика» / The Pawnshop, США (реж. Чарли Чаплин)
 «Нетерпимость» / Love’s Struggle Throughout the Ages, США (реж. Дэвид Уорк Гриффит)
 «Ночь ужаса» / Nächte des Grauens, Германия (реж. Рихард Освальд, Артур Робинсон)
 «Обувной дворец Пинкуса» / Schuhpalast Pinkus, Германия (реж. Эрнст Любич)
 «Пожарный» / The Fireman, США (реж. Чарли Чаплин)
 «Скиталец» / The Vagabond, США (реж. Чарли Чаплин)

Российское кино 
 «Аршин мал алан» (реж. Борис Светлов)
 «В царстве нефти и миллионов» (реж. Борис Светлов)
 «Вий» (реж. Владислав Старевич)
 «Жизнь за жизнь» (реж. Евгений Бауэр)
 Падающего толкни. В роли больного — А. Вертинский.
 «Пиковая дама» (реж. Яков Протазанов)
 "Умирающий лебедь" (реж. Евгений Бауэр)

Персоналии

Родились 
 11 февраля — Вильгельм Кох-Хоге, немецкий актёр театра, кино и телевидения.
 2 мая —  Лийса Невалайнен,  финская актриса театра, кино и телевидения.
 21 сентября — Зиновий Гердт, советский актёр театра и кино, народный артист СССР.
 23 ноября — Шуй Хуа, китайский режиссёр, сценарист.
 9 декабря — Кирк Дуглас, американский актёр, один из последних ныне живущих звёзд «золотой эры» Голливуда.

Примечания

Ссылки 
 IMDb — здесь можно найти даты выхода в прокат фильмов по странам:
 США
 Франция
 Великобритания
 Российская империя